Ignacio Pablo Rodríguez Marín detto Nacho (n. 1970), cestista spagnolo
Ignacio Rodríguez Bahena (n. 1956), calciatore messicano